

Алленвілл — селище, штат Іллінойс
 Алленвілл — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Алленвіль